Minihan ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Minihan (* 1962), australischer Sprinter
 Jeremiah Francis Minihan (1903–1973), Weihbischof in Boston
 Kenneth A. Minihan (* 1934), US-amerikanischer Luftwaffenoffizier